Педро Гонсалес ():
 Педро Гонсалес Вера ( 1967) — чилійський футболіст.
 Педро Гонсалес Савала ( 1943) — перуанський футболіст.